Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2011 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2011.

Allgemeines 

Die 16 Teams meldeten vor Saisonbeginn zehn Spieler. Insgesamt kamen 150 der 160 gemeldeten Spieler zum Einsatz, zwei Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Punktbester Spieler der Saison war William Fisher (Philadelphia) mit 9,5 Punkte aus 10 Partien. 9 Punkte aus 10 Partien erreichte Conrad Holt (Dallas), 7,5 Punkte aus 11 Partien Giorgi Katscheischwili (New York). Mit Dmitry Schneider (Manhattan), Yian Liou (San Francisco), Bayaraa Zorigt (Dallas), Benjamin Goldberg (New England) und Alejandro Moreno Roman (Miami) erreichten fünf Spieler 100 %, wobei Liou und Goldberg je drei Partien spielte, Schneider, Zorigt und Moreno Roman je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2011); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2011; ARM = Armenien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CUB = Kuba, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, KAZ = Kasachstan, MGL = Mongolei, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, POL = Polen, ROU = Rumänien, SRB = Serbien, TKM = Turkmenistan, USA = Vereinigte Staaten, ZIM = Simbabwe
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valueable Player

New York Knights

Chicago Blaze

Los Angeles Vibe

Manhattan Applesauce

Philadelphia Inventors

Boston Blitz

San Francisco Mechanics

Dallas Destiny

New England Nor'easters

Arizona Scorpions

Miami Sharks

Baltimore Kingfishers

Seattle Sluggers

Carolina Cobras

New Jersey Knockouts

St. Louis Arch Bishops

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Fabio La Rota ist in der Spielerliste der Miami Sharks nicht aufgeführt, wurde aber einmal eingesetzt.

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Einzelnachweise 

Schach 2011
United States Chess League